Коюк:

 Коюк — город в зоне переписи населения Ном, штат Аляска, США.
 Коюк — государственный гражданский аэропорт, расположенный в населённом пункте Коюк (Аляска), США.
 Коюк — река на полуострове Сьюард, на западе штата Аляска, США.